

Giorno 1 (3 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:   Stan Wawrinka [5],  Nick Kyrgios [20],   Ivo Karlović [21],  Fernando Verdasco [31]
 Singolare femminile:  Mirjana Lučić-Baroni [26],  Roberta Vinci [31]

Giorno 2 (4 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Feliciano López [19],  Richard Gasquet [22]
 Singolare femminile:  Anastasija Pavljučenkova [16],  Dar'ja Gavrilova [20],  Kiki Bertens [23],  Lauren Davis [28],  Zhang Shuai [30]

Giorno 3 (5 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Lucas Pouille [14]
 Singolare femminile:  Petra Kvitová [11],  Elena Vesnina [15],  Madison Keys [17],  Anastasija Sevastova [18],  Barbora Strýcová [22],  Carla Suárez Navarro [25]
 Doppio maschile:  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău [9],  Feliciano López /  Marc López [11]
 Doppio femminile:  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan [10],  Eri Hozumi /  Miyu Katō [16]

Giorno 4 (6 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jack Sock [17],  John Isner [23],  Juan Martín del Potro [29],  Paolo Lorenzi [32]
 Singolare femminile:  Karolína Plíšková [3],  Kristina Mladenovic [12],  Dar'ja Kasatkina [29],  Lucie Šafářová [32]
 Doppio femminile:  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik [6],  Raquel Atawo /  Jeļena Ostapenko [11],  Kiki Bertens /  Johanna Larsson [14]

Giorno 5 (7 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:   Kei Nishikori [9],  Steve Johnson [26],  Fabio Fognini [28],  Karen Chačanov [30],  Jack Sock [17],  John Isner [23],  Juan Martín del Potro [29],  Paolo Lorenzi [32]
 Singolare femminile:  Dominika Cibulková [8]
 Doppio maschile:  Jamie Murray /  Bruno Soares [3],  Rohan Bopanna /  Édouard Roger-Vasselin [8],  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah [12],  Fabrice Martin /  Daniel Nestor [13],  Julio Peralta /  Horacio Zeballos [15]
 Doppio femminile:  Bethanie Mattek-Sands /  Lucie Šafářová [1]

Giorno 6 (8 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Jo-Wilfried Tsonga [12],  Gaël Monfils [15],  Albert Ramos Viñolas [25],  Mischa Zverev [27]
 Singolare femminile:  Timea Bacsinszky [19]
 Doppio maschile:  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut [2],  Bob Bryan /  Mike Bryan [5]
 Doppio misto:  Édouard Roger-Vasselin /  Andrea Hlaváčková [5],  Rajeev Ram /  Casey Dellacqua [6],  Jean-Julien Rojer /  Chan Hao-ching [8],  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Anna-Lena Grönefeld [13],  Marcin Matkowski /  Květa Peschke [14]

Giorno 7 (10 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Rafael Nadal [4],  Dominic Thiem [8],  Alexander Zverev [10],  Grigor Dimitrov [13],  Roberto Bautista Agut [18]
 Singolare femminile:  Angelique Kerber [1],  Elina Svitolina [4],  Caroline Wozniacki [5],  Agnieszka Radwańska [9],  Caroline Garcia [21],  Ana Konjuh [27]
 Doppio maschile:  Ivan Dodig /  Marcel Granollers [6],  Raven Klaasen /  Rajeev Ram [7],  Florin Mergea /  Aisam-ul-Haq Qureshi [14]
 Doppio femminile:  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková [4],  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková [5],  Julia Görges /  Barbora Strýcová [7],  Kirsten Flipkens /  Sania Mirza [13],  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez [15]
 Doppio misto:  Łukasz Kubot /  Chan Yung-jan [3],  Raven Klaasen /  Katarina Srebotnik [7]

Giorno 8 (11 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:   Simona Halep [2],  Svetlana Kuznecova [7],  Jeļena Ostapenko [13],  Coco Vandeweghe [24]
 Doppio misto:  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká [16]

Giorno 9 (12 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile: Andy Murray [1],  Novak Đoković [2],  Milos Raonic [6],  Gilles Müller [16]
 Doppio maschile:   Ryan Harrison /  Michael Venus [10]
 Doppio femminile:   Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua [8]
 Doppio misto:  Ivan Dodig [4] /  Sania Mirza [4],  Juan Sebastián Cabal /  Abigail Spears [9],  Maks Mirny [12] /  Ekaterina Makarova [12],  Michael Venus [15] /  Barbora Krejčíková [15]

Giorno 10 (13 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Johanna Konta [6]
 Doppio maschile:  Henri Kontinen [1] /  John Peers [1]
 Doppio misto:  Rohan Bopanna [10] /  Gabriela Dabrowski [10]

Giorno 11 (14 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Tomáš Berdych [11],  Sam Querrey [24]
 Doppio femminile:  Anna-Lena Groenefeld [12] /  Květa Peschke [12]
 Doppio misto:   Bruno Soares [2] /  Elena Vesnina [2]

Giorno 12 (15 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare femminile:  Venus Williams [10]
 Doppio maschile:  Oliver Marach /  Mate Pavić [16]
 Doppio femminile:  Chan Hao-ching /  Monica Niculescu [9]

Statistiche della finale femminile

Giorno 13 (16 Luglio) 
 Programma della giornata
 Teste di serie eliminate:
 Singolare maschile:  Marin Čilić [7]
 Doppio misto:

Statistiche della finale maschile

Torneo di Wimbledon 2017